Garino ima više značenja:
 Garino, Cuneo
 Garino, Torino